Molekulska formula -{C21H22N2O2}- se može odnositi na:

 Strihnin
 Vinorin